Der ROWE British Grand Prix 2010 fand vom 12. bis 20. September 2010 im National Squash Centre in Manchester, Vereinigtes Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war erstmals Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Das Preisgeld betrug 92.500 US-Dollar.

Turniersieger wurde Ramy Ashour, der Nick Matthew im Endspiel mit 3:11, 11:3, 11:7 und 11:4 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Jens Schoor einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2010/11
2010